Leopold Pilichowski, peintre réaliste juif polonais ;
 Hélène Pilichowski, journaliste française ;
 Wojtek Pilichowski, bassiste polonais.